Bohem:
 anderer Name für die tschechische Sagengestalt Urvater Tschech, siehe:  Čech
 eingedeutschte Schreibweise des französischen Begriffs „bohème“, der für eine non-konforme, oft „wilde“, „schillernde“ Art zu leben steht.